

História

Quadro de Medálias 

Competições de polo aquático